Fluminense Football Club este un club de fotbal din Rio de Janeiro, Brazilia, fondat în 1902.

Palmares

Intercontinental 
Copa Rio Internacional: (1) 1952

National 
Campeonato Brasileiro Série A: (4) 1970, 1984, 2010, 2012
Copa do Brasil: (1)  2007

Regional 
Torneio Rio-São Paulo: (2) 1957, 1960
Taça Brasil South Zone: (1) 1960
Taça Ioduran – Rio-São Paulo: (1) 1919

Local 
Campeonato Carioca: (31) 1906, 1907¹, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012

Lotul actual
În august 2013.

Împrumutați

Jucători notabili

 Darío Conca
 Narciso Doval
 Dondinho
 Waldemar de Brito
 Ademir Menezes
 Altair
 Assis
 Batatais
 Branco
 Carlos Alberto Torres
 Castilho
 Delei
 Denílson
 Dirceu
 Didi
 Edinho
 Ézio
 Félix

 Flávio
 Fred
 Gérson
 Gil
 Hércules
 Lula
 Jair Marinho
 Manfrini
 Marcelo
 Marco Antônio
 Marcos
 Orlando
 Oswaldo Gomes
 Paulo César Caju
 Paulo Vítor
 Píndaro
 Pinheiro
 Pintinho

 Preguinho
 Renato Gaúcho
 Ricardo Gomes
 Rivelino
 Romeu
 Samarone
 Telê Santana
 Thiago Silva
 Tim
 Valdo
 Washington (1984)
 Washington (2010)
 Henry Welfare
 Romerito
 Deco
 Dejan Petkovic

Internaționali importanți 
Fernando

Fortes

Ivan Mariz

Preguinho

Velloso

Batatais

Hercules

Machado

Romeu

Tim

Castilho

Rodrigues

Pinheiro

Didi (fotbalist)

Veludio

Carlos Jose Castilho

Jair Marinho

Altair

Denilson

Felix

Marco Antonio

Edinho

Roberto Rivelino

Julio César Romero

Antrenori

 Ramón Platero (1919)
 Ondino Viera (1938–43)
 Gentil Cardoso (1945–47)
 Ondino Viera (1948–49)
 Tim (1964–67)
 Telê Santana (1969–70)
 Paulo Amaral (1970)
 Mário Zagallo (1971–72)
 Didi (1975)
 Carlos Alberto Parreira (1975–78)
 Mário Travaglini (1976–77)
 Paulo Emilio (1978)
 Nelsinho Rosa (1979–81)
 José Luiz Carbone (1983–84)
 Carlos Alberto Parreira (1984–85)
 Nelsinho Rosa (1985–86)

 José Luiz Carbone (1987)
 Paulo Emilio (1990)
 Nelsinho Rosa (1993)
 Renato Gaúcho (1996)
 José Luiz Carbone (1997–98)
 Carlos Alberto Parreira (1999–00)
 Oswaldo de Oliveira (2001–02)
 Renato Gaúcho (Sept 2, 2002–11 iulie 2003)
 Joel Santana (18 iulie 2003–Oct 1, 2003)
 Renato Gaúcho (Oct 1, 2003–Dec 28, 2003)
 Ricardo Gomes (4 martie 2004–Aug 15, 2004)
 Abel Braga (Jan 1, 2005–Dec 10, 2005)
 Ivo Wortmann (Dec 11, 2005–Feb 19, 2006)
 Paulo Campos (Feb 22, 2006–12 martie 2006)
 Oswaldo de Oliveira (2006)
 Antônio Lopes (Aug 23, 2006–Sept 29, 2006)

 Paulo César Gusmão (Sept 29, 2006–Feb 11, 2007)
 Renato Gaúcho (24 aprilie 2007–Aug 10, 2008)
 Cuca (Aug 11, 2008–Oct 2, 2008)
 Renê Simões (Oct 2, 2008–6 martie 2009)
 Carlos Alberto Parreira (7 martie 2009 – 13 iulie 2009)
 Vinícius Eutrópio (14 iulie 2009 – 19 iulie 2009)
 Renato Gaúcho (20 iulie 2009–Sept 1, 2009)
 Cuca (Sept 1, 2009–19 aprilie 2010)
 Muricy Ramalho (25 aprilie 2010 – 13 martie 2011)
 Enderson Moreira (caretaker) (21 martie 2011 – 31 mai 2011)
 Abel Braga (8 iunie 2011 – 29 iulie 2013)
 Vanderlei Luxemburgo (30 iulie 2013–Nov 12, 2013)
 Dorival Júnior (Nov 12, 2013-Dec 10, 2013)

Statistici

Jucători după numărul de meciuri

Golgheteri

Antrenori după numărul de meciuri

Note

Legături externe 

Official Website 
 Flickr: Fluminense Oficial's Photostream – Downloadable Fluminense Photos 
Fluminense Football Club News at Sambafoot.com  
Fluminense F.C. Page at Goal.com  
Official Fluminense F.C. Facebook Fan Page 
Fluminense F.C. Fan Page at Soccerway 
Statistics on major competitions 
Statistics on all matches between 1902 and 2006 
NETFLU – Hourly News about Fluminense Football Club 
YOUNG FLU – Most Famous Organized Fans Fan Page 
Statistics on the 2009 Série A championship 
Fluminense F.C. Daily news in Portuguese  
Fluminense Uruguay Fan Page 
Official Fluminense Football Club Page at FIFA 
Fluminense Football Club Page at ESPN Global
Fluminense F.C. at Page The World Game: News,Results & Tables

Cluburi braziliene de fotbal
Fondări în 1902